Bouleau noir peut désigner:
 Betula nigra (aussi bouleau de rivière ou bouleau d'eau)
 Betula lenta (aussi bouleau flexible ou bouleau acajou ou bouleau merisier)
 Betula populifolia (aussi bouleau gris)